кінотеатри з назвою «Київ» є у декількох містах України:
 кінотеатр «Київ» - у м. Києві;
 кінотеатр «Київ» - у м. Львові.

Об'єкти, названі на честь Києва